Perroy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Perroy, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Schweiz 

 Perroy, Vaud, ort och kommun, Vaud,